Proxy (englisch proxy „Stellvertreter“) steht für:

 Proxy (Rechnernetz), ein Vermittler in Computernetzwerken
 Proxy, ein Entwurfsmuster aus dem Bereich der Softwareentwicklung, siehe Stellvertreter (Entwurfsmuster)
 Proxy (Klimaforschung), indirekter Anzeiger des Klimas
 Proxy (Variable), Hilfsvariable in der Statistik
 Proxy, Stellvertreter für eigene Bedürfnisse, siehe auch Münchhausen-Syndrom
 Proxy (Film), US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2013
 Proxy, in Computer-Strategiespielen eine abgelegene Basis oder Produktionsstätte mit dem Ziel, diese durch den Gegner möglichst lange unentdeckt zu lassen
 Proxy War, Stellvertreterkrieg

Siehe auch:
 Proximal